„Kanaris” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez kilka okrętów greckiej marynarki wojennej, na cześć Konstandinosa Kanarisa – bohatera walk o niepodległość, dowódcy floty, premiera Grecji:
 „Kanaris” – stawiacz min zakupiony w 1880 roku, do 1889 roku nosił nazwę „Psara”, sprzedany w 1923 roku
 „Kanaris” – okręt służący do dowodzenia niszczycielami zakupiony w 1880 roku
 „Kanaris” (L53) – niszczyciel typu Hunt, w służbie w latach 1942–1959
 „Kanaris” (D 212) – niszczyciel typu Gearing, ex-amerykański USS „Stickell” (DD-888), w służbie greckiej w latach 1972–1994
 „Kanaris” (F 464) – fregata rakietowa typu Kortenaer, ex-holenderski Hr. Ms. „Jan van Brakel” (F 825), w służbie greckiej od 2002 roku

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 

Nazwy greckich okrętów